António de Oliveira Salazar – portugalski polityk, profesor ekonomii
 Eliseo Salazar – chilijski kierowca wyścigowy i rajdowy
 Alexander Salazar – katolicki duchowny
 Alonso de Salazar – hiszpański podróżnik, odkrywca Wysp Marshalla
 Antonio Salazar Castillo – meksykański piłkarz
 Diego Salazar – kolumbijski sztangista
 Enrique Salazar y Zubía – hiszpański malarz portrecista i prawnik
 Fernando Salazar – meksykański piłkarz
 Iridia Salazar – meksykańska taekwondzistka
 John Salazar – amerykański polityk
 José Salazar López – rzymskokatolicki biskup
 Ken Salazar – amerykański polityk, ranczer i działacz ochrony środowiska
 Michael Salazar – belizeński piłkarz
 Óscar Salazar – meksykański taekwondzista
 Pablo Salazar – kostarykański piłkarz
 Rubén Salazar Gómez – katolicki duchowny
 Saba Reyes Salazar – katolicki święty

Zobacz też:
 (2918) Salazar – planetoida z pasa głównego asteroid
 Salazar Slytherin – fikcyjna postać z serii powieści o Harrym Potterze